Долежал () — чеське прізвище. Відомі носії:

 Їржі Долежал (1963) — чеський хокеїст.
 Карл Долежал (1883—1924) — підполковник Генерального Штабу Української Галицької Армії.
 Міхал Долежал (1978) — чеський стрибун на лижах з трамплін
 Ян Долежал (,  12 лютого 1993, Загреб) — хорватський футболіст

Чеські прізвища